El Gran Premio de la República Checa de 1995 fue la décima prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1995. Tuvo lugar en el fin de semana del 18 al 20 de agosto de 1995 en el Circuito Masaryk localizado en Brno.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

Gran Premio de la República Checa de Motociclismo